Ghost, Ghost B.C. () — шведская рок-группа из Линчёпинга, основанная в 2008-м году.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

EP

Синглы

Прочее

Видеоклипы

Примечания 

Ghost